radiacja ewolucyjna
 radiacja adaptacyjna
 radiacja w fizyce oznacza promieniowanie, głównie promieniowanie jonizujące